A 2022-es francia Formula–4-bajnokság a sorozat tizenkettedik idénye volt. Ez volt a második szezon, amely a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A bajnokság április 16-án vette kezdetét a Circuit Paul Armagnac versenypályán és október 16-án ért véget a Circuit Paul Ricard aszfaltcsíkján. Alessandro Giusti nyerte meg a bajnoki címet.

Nevezési Lista
Az összes induló a Mygale M21-es versenyautóval teljesítette a szezont.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer
A versenyzők legrosszabb eredményét nem számíották be a végeredménybe.

A bajnokság végeredménye 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Megjegyzés:
 Hugh Barter a belga és a spanyol fordulón nem volt jogosult pontszerzésre, mivel a 2022-es spanyol-bajnokságban már versenyzett ezeken a pályákon.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos weboldala 

FranciaF422
22